Maine Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Maine Township (Cook County, Illinois)
 Maine Township (Grundy County, Illinois)
 Maine Township (Iowa)
 Maine Township (Minnesota)
 Maine Township (North Dakota)